

Mythologie 
 Le marteau de Thor (Mjǫllnir en vieux norrois), l'arme la plus puissante de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie nordique.

Littérature 
 Le Marteau de Thor, roman policier de Carter Brown.
 Le Marteau de Thor, roman de fantasy de Rick Riordan.

Télévision 
 Marteau de Thor (Stargate), système défensif dans la série télévisée Stargate SG-1
 Le Marteau de Thor, épisode de Stargate SG-1.

Géologie 
 Marteau de Thor, nom d'un hoodoo du Parc national de Bryce Canyon dans l'Utah aux États-Unis.

Personnalités 
 Mjölnir, pseudonyme du dessinateur allemand Hans Herbert Schweitzer (1901-1980).